Stelzen kann bedeuten:

 die Stelzen, auf die man sich stellt und damit größer wird und mit denen man spielerisch oder akrobatisch laufen kann, siehe Stelzenlauf
 die Pfähle bei einem Pfahlbau
 die Vogelfamilie Motacillidae, siehe Stelzen und Pieper
 Stelzen (Gattung), die Vogelgattung Motacilla
 Stelzen (Eisfeld), Ort in der Stadt Eisfeld im Landkreis Hildburghausen in Thüringen
 Stelzen (Tanna), Ort in der Kleinstadt Tanna im Saale-Orla-Kreis in Thüringen 
 Stelzen (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Stelze